Rossow ist der Name folgender Orte:

 Rossow, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Rossow (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, Brandenburg
 Rossow (Staven), Ortsteil der Gemeinde Staven, Mecklenburg-Vorpommern
 Rossow (Rosowo), Ortsteil der Gmina Stara Dąbrowa

Rossow ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rossow (1857–1943), deutscher Komponist und Dirigent
 Dieter Rossow (* 1965), Musiker (TOXIC VAPORS)
 Günter Rossow (1913–1992), deutscher Bildhauer
 Otto Rossow (* 1868; † unbekannt), US-amerikanischer Genre- und Porträtmaler deutscher Herkunft
 Walter Rossow (1910–1992), deutscher Landschaftsarchitekt

Siehe auch:
 Rosow
 Rosoff
 Rosso
 Rossau